Koroziv je vsaka snov, ki direktno poškoduje tkivo ne glede na kemično sestavo in kislost. Kemična opeklina, ki jo povzročijo korozivi ob lokalnem stiku s tkivi, je odvisna od pH koroziva ter od jakosti in koncentracije njegove raztopine.